Секст Корнелий Клемент () — римский политический деятель второй половины II века.

Его отца звали Секстом. Клемент происходил из Цезареи, расположенной в провинции Мавретания Цезарейская. Он принадлежал к Палатинской трибе. Между 161 и 169 годом Клемент занимал должность консула-суффекта. В 171/172 году он находился на посту наместника Дакии.

Литература 
 Rudolf Haensch: Statthalterinschriften. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 122 (1998) 286—288.
 Edmund Groag: Cornelius 109. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band IV,1, Stuttgart 1900, Sp. 1289.

Римские консулы II века